Rode Zee, een zee tussen Afrika en Arabië
Rode Zee (gouvernement), een gouvernement van Egypte
Rode Zee (staat) (Al-Bahr-al-Ahmar), een staat van Soedan